Уильям Артур Уорд (, 3 марта 1867 — 16 октября 1920) — английский шахматист. Двукратный серебряный призер чемпионатов Великобритании (1905 и 1908 гг.). Четырехкратный чемпион Лондонского шахматного клуба. В составе сборной Англии многократный участник традиционных матчей по телеграфу со сборной США (общий результат — 3½ очка из 7 возможных: +2-2=3). Участник международного турнира в Лондоне (1900 г.). В 1902 г. играл матч с Ф. Маршаллом (2 : 4).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии У. Уорда в базе Chessgames
 Личная карточка У. Уорда на сайте 365Chess

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века